Il Bank Austria Tennis Trophy 1987 è stato un torneo di tennis giocato sintetico indoor del Wiener Stadthalle di Vienna in Austria. È stata la 13ª edizione del torneo che fa parte del Nabisco Grand Prix 1987. Il torneo si è giocato dal 19 al 26 ottobre 1987.

Campioni

Singolare maschile

 Jonas Svensson ha battuto in finale  Amos Mansdorf 1–6, 1–6, 6–2, 6–3, 7–5

Doppio maschile

 Mel Purcell /  Tim Wilkison hanno battuto in finale  Emilio Sánchez /  Javier Sánchez 6–3, 7–5

Collegamenti esterni